Синан паша може да се отнася за:
 Синан паша – османски велик везир;
 Синан паша (адмирал) – османски адмирал;